Серсиаль () — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин в Португалии, на острове Мадейра, где из него делают Мадеру. Один из четырёх благородных сортов из которых традиционно и делалась Мадера.

Интересно, что название Серсиаль ассоциируется скорее не с конкретным сортом винограда, а со стилем Мадеры, наиболее сухим, с наивысшей кислотностью. По правилам ЕС, регулирующим производство Мадеры, присутствие названия Серсиаль на бутылке должно означать, что в составе было использовано не менее 85% винограда этого сорта.

Происхождение 
Автохтонный португальский сорт винограда. Происходит с Мадейры, откуда распространился в Испании и Португалии.

География 
Сорт культивируется в Португалии, на острове Мадейра, но его популярность там падает. После того, как филлоксера опустошила виноградники Мадейры, сорт стал более популярен на континенте, где его часто называют Эсгана () или Эсгана Као ().

В России сорт известен с 1846 года. Его культивируют в Крыму, в Армении, в Средней Азии. 

В Крыму часто встречается в смешанных посадках с сортом Вердельо. Эта сортосмесь является материалом для приготовления высококачественных вин типа мадеры.

Основные характеристики 
Кусты среднерослые.
Листья средние или крупные, округлые, волнисто-воронковидные, пятилопастные, средне- или глубокорассеченные, тёмно-зеленые, матовые, снизу со слабым паутинистым опушением. Черешковая выемка открытая, сводчатая, или закрытая, с овальным просветом.
Цветок обоеполый.
Грозди средние, ширококонические, рыхлые, ветвистые.
Ягоды средние, округлые или овальные, светло-зелёные с желтым оттенком. Кожица толстая, непрочная. Мякоть сочная, нежная.
Сорт среднепозднего периода созревания. Период от начала распускания почек до технической зрелости ягод составляет 145—160 дней при сумме активных температур 2900—3200°С.
Вызревание побегов хорошее.
Урожайность — 60—100 ц/га. 
Морозоустойчивость низкая.
Повреждается оидиумом и мильдью.

Применение 
Виноград используется для производства белых креплёных вин, типа Хереса или Мадеры. Известные крымские марочные креплёные вина, Мадера Массандра и Херес Массандра изготавливаются с использованием Серсиаль.

Синонимы 
Cerceal, Esgana Cão, Esganosa, Madera, Serseal, Uva Cão.

По неизвестной причине, гасконский сорт винограда Ондан () получил название Серсиаль () в Австралии. Никакого отношения к португальскому тёзке он не имеет.

Литература

Примечания 

Вина Португалии
Белые вина Крыма